Tackle (beweging), een beweging die voorkomt in verschillende balsporten

Spelersposities in het American football:
Nose tackle
Defensive tackle
Offensive tackle